Języki mattole-wailaki – podgrupa gałęzi kalifornijskiej języków atapaskańskich wybrzeża Ocenau Spokojnego. W jej skład wchodzą trzy wymarłe języki: kato, mattole, wailaki.

Języki Stanów Zjednoczonych
Języki na-dene